«Живые и мёртвые» () — хорватско-боснийский полнометражный художественный фильм антивоенного характера, снятый в 2007 году по роману Йосипа Млакича. Съёмки фильма проходили в Боснии и Герцеговине и Республике Хорватии. В фильме одновременно представлены две сюжетные линии: события Боснийской войны (1993 год) и Второй мировой войны (1943 год).

Сюжет 

В 1943 году группа солдат Хорватского домобранства получает приказ ликвидировать югославский партизанский отряд, скрывающийся в лесах и горах Боснии. Домобранцы отправляются к местечку Чёрные воды, но попадают в партизанское окружение и после нескольких стычек от отряда не остаётся почти никого.

Спустя ровно 50 лет, в 1993 году группа солдат Хорватского совета обороны получает задание занять стратегически важную вершину в тех же местах. История мистическим образом повторяется, с учётом того, что один из бойцов ХВО — внук одного из домобранцев, который сражался в 1943 году против партизан.

В ролях 
  — Томо / Мартин
 Велибор Топич — Вялый
  — Чоро
  — Малый
  — Робе
  — Иво
  — командир
  — Ферид / боевик АРБиХ
  — Стоян
 Любомир Юркович — Семин
  — капитан Дане Боро
 Звонко Зечевич — старший лейтенант Кнез
 Нино Сорич — Пейо
 Нермин Омич — Жирный / домобран

Награды и номинации 
 Кинофестиваль в Пуле (2007) — победа в номинациях: «Лучший режиссёр», «Лучший актёр второго плана», «Лучший монтаж» и другие.

Интересные факты 
 Съёмки фильма проходили в общинах Горни-Вакуф-Ускопле и Прозор-Рама.
 В ноябре 2010 года британская газета The Independent, сообщая о смерти нацистского преступника Самуэля Кунца, по ошибке поместила на первую полосу фотографию актёра Любомира Юрковича в образе одного из героев фильма. Юркович подал в суд на газету и выиграл дело, а редакторы вынуждены были принести извинения.

Примечания

Ссылки 

Военные фильмы Хорватии
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы-драмы Хорватии
Фильмы-драмы Боснии и Герцеговины
Фильмы о Боснийской войне
Фильмы на хорватском языке